Kućani (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš
 Kućani (Prozor-Rama), een plaats in de gemeente Prozor-Rama in Bosnië-Herzegovina